La Tele2 Arena, conosciuta anche come Stockholmsarenan, è uno stadio destinato ad eventi sportivi e concerti, situato all'interno della Stockholm Globe City, nel distretto di Johanneshov a Stoccolma, in Svezia.

È utilizzato principalmente per ospitare concerti e le partite calcistiche casalinghe di Djurgården e Hammarby.

Occasionalmente la struttura è utilizzata anche dal Brommapojkarna, che ha scelto di giocare qui i derby casalinghi contro le altre squadre cittadine e i preliminari di Europa League 2014-2015.

L'impianto ha una capacità di 30 370 spettatori per i match calcistici, requisito fondamentale di FIFA e UEFA per ospitare partite internazionali e tornei. Con una capacità massima di  spettatori e un tetto retrattile, lo stadio è creato per ospitare anche competizioni equestri, motoristiche, banchetti, esposizioni, eventi aziendali e meeting. Il costo complessivo della struttura è calcolato per circa 2,7 miliardi di corone (circa 320 milioni di euro), includendo l'acquisto del terreno e la costruzione di un parcheggio sotterraneo. Il proprietario dell'impianto è il comune di Stoccolma tramite una sussidiaria, la SGA Fastigheter AB. Era previsto l'utilizzo dell'arena per il campionato mondiale di hockey 2013 ma, a causa di ritardi nella costruzione, l'evento si è tenuto all'adiacente Ericsson Globe, oggi noto come Avicii Arena. Il 27 giugno 2013, in occasione di un evento di esibizione tra vecchie glorie del Djurgården, all'esterno dello stadio è stato ritrovato un ordigno esplosivo. I sostenitori rivali dell'Hammarby sono stati sospettati di aver organizzato il fatto.

Le due squadre hanno giocato le loro prime partite di campionato alla Tele2 Arena il 20 e 21 luglio 2013, disputando rispettivamente Hammarby-Örgryte (0-0) e Djurgården-Norrköping (1-2). La prima rete ufficiale è stata realizzata dall'attaccante del Norrköping Imad Khalili.

nel 2013 e nel 2014 ha ospitato la finale del campionato svedese di football americano.

Il 24 gennaio 2015, di fronte a circa  spettatori, si è tenuto l'evento di arti marziali miste UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson, il quale ha fatto registrare il record di pubblico per un evento UFC in un impianto europeo.

A gennaio 2020 ha ospitato la fase finale degli Europei maschili di pallamano.

Football americano

Tornei per club

Superserien

Pallamano

Tornei per nazionali

Europeo maschile 2020

Note

Altri progetti 

Djurgårdens IF Fotboll
Hammarby IF
Impianti sportivi di Stoccolma